Artykuł dotyczy sezonu 2012 wyścigów International V8 Supercars Championship. Rozpoczął się on rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 15 rundach i 30 wyścigach w Sydney na ulicznym torze wokół kompleksu olimpijskiego.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz czwarty w karierze Jamie Whincup.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. We wszystkie weekendy wyścigowe odbywają się po dwa wyścigi, a punkty przyznawane są według klucza standardowego z kilkoma wyjątkami:
 Zawody TradingPost Perth Challenge na torze Barbagallo Raceway oraz Etihad Airways - V8 Supercars C’ship na torze Yas Marina Circuit podzielone były na trzy wyścigi. Punkty przyznawano według osobnego klucza.
 Zawody Sandown 500 podzielone były na dwa wyścigi kwalifikacyjne i wyścig główny. W pierwszym wyścigu kwalifikacyjnym występował kierowca nr 2, w drugim główny kierowca, a następnie zmieniali się oni podczas wyścigu głównego na dystansie 500 km (każdy z nich musiał przejechać minimum 33% dystansu). Obaj kierowcy otrzymali zsumowane punkty zdobyte w tych trzech wyścigach.
 Zawody w Bathurst – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas jednego wyścigu na dystansie 1000 km (każdy z nich musiał przejechać minimum 33% dystansu) i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce.
 Zawody w Surfers Paradise – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas dwóch 300-kilometrowych wyścigów. Każdy główny kierowca startował w parze z tzw. międzynarodowym kierowcą (startującym w serii wyścigowej odbywającej się poza Australią i używającym międzynarodowej licencji) i każdy z nich musiał przejechać minimum 33% dystansu w obu wyścigach.

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2012
2012 w sportach motorowych
2012 w Australii
2012 w Nowej Zelandii
2012 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich